Příjmení Kareš nosí více významných osobností:

 Alena Karešová (1927–2019) – česká divadelní a filmová herečka, později vysokoškolská pedagožka
 Jan Kareš (* 1973) – český horolezec, osobní trenér fitness, několikanásobný držitel titulů Ocelový muž a světových rekordů ve shybech
 Ladislav Kareš (1921–2001) – fotbalový reprezentant Československa, útočník, prvoligový hráč celé řady českých klubů
 Vojtěch Kareš (1777–1824) – český římskokatolický duchovní bolzanovské orientace